Margie (film), een Amerikaanse film uit 1946 onder regie van Henry King
 Margie (televisieserie), een Amerikaanse komedieserie uit 1961/1962, gebaseerd op bovenstaande film
 Margie (jazzstandard), een jazz/dixielandstandard uit 1920, geschreven door Con Conrad en J. Russel Robinson
 Margie (tijdschrift), een Amerikaans literair tijdschrift, ook bekend als American Journal of Poetry